Феннін (округ)
 Пол Феннін Пол Джонс Феннін (англ. Paul Jones Fannin; * 29 січня 1907(19070129), Ешленд, Кентуккі — † 13 січня 2002, Фінікс, Аризона) — американський бізнесмен.